Marie Kirillovna Romanovová, rusky Мария Кирилловна Романова, (2. února 1907, Coburg – 25. října 1951, Madrid) byla ruská velkokněžna.

Biografie

Původ, mládí 

Marie Kirillovna se narodila jako nejstarší dcera velkoknížete Kirilla Vladimiroviče a jeho manželky Viktorie Melity Sasko-Koburské. Na svět přišla v německém Coburgu, kam se její rodiče uchýlili poté, co museli opustit Rusko, když se vzali bez souhlasu ruského cara Mikuláše II. Souhlas jim nemohl být udělen, neboť pravoslavná církev nepřipouští sňatky mezi bratranci a sestřenicemi a Kirillův otec a Viktoriina matka byli sourozenci.

Dívku nazývali francouzskou verzí jejího jména Marie nebo jednoduše rusky Máša. Po babičce Marii Alexandrovně zdědila plavé vlasy a modré oči. Její rodina se vrátila do Ruska před 1. světovou válkou, zanedlouho však museli zemi opustit znovu, když zde vypukla revoluce.

Po zavraždění cara Mikuláše II. a jeho rodiny a dalších příslušníků dynastie Romanovců se stal Mariin otec Kirill Vladimirovič nejstarším žijícím mužským příslušníkem rodu a jako takový se prohlásil za jeho hlavu a za cara a své děti povýšil do stavu velkoknížete a velkokněžen.

Marie pak spolu s rodiči bydlela ve francouzském Saint-Briac-sur-Mer. V roce 1924 odjela do Rumunska ke své tetě Marii, rumunské královně, a tam údajně flirtovala se zetěm jedné dvorní dámy. Její patnáctiletá sestřenice, princezna Ileana, rozšířila o tomto románku klepy, když se Marie vrátila zpět domů, což způsobilo napětí ve vztazích mezi její matkou Viktorií Melitou a královnou Marií.

Manželství, potomci 
14. února roku 1925 se Marie Kirillovna provdala za Fridricha Karla, prince Leiningen (13. února 1898 – 2. srpna 1946). Z manželství se narodilo sedm dětí, čtyři synové a tři dcery, nejmladší z nich však zemřelo za 2. světové války.
 Emich Kirill Ferdinand Hermann (18. října 1926 – 30. října 1991)
 Karel Vladimir Ernest Henry (2. ledna 1928 – 28. září 1990)
 Kira Melita Feodora Marie Viktorie Alexandra (července 1930 – 24. září 2005)
 Markéta Ileana Viktorie (9. dubna 1932 – 16. června 1996)
 Matylda Alexandra (2. ledna 1936-)
 Fridrich Vilém Berthold (18. června 1938 – 29. srpna 1998)
 Petr Viktor (23. prosince 1942 – 12. ledna 1943)

Mariin manžel byl za 2. světové války přinucen narukovat do německé armády a před koncem války padl do sovětského zajetí, kde v koncentračním táboře roku 1946 zemřel hlady. Marie zůstala se šesti dětmi sama a bez prostředků. Zemřela na srdeční infarkt roku 1951, pět let po svém manželovi.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p10878.htm#i108771

Romanov-Holstein-Gottorp
Ruské velkokněžny
Narození v roce 1907
Úmrtí v roce 1951
Ženy
Narození 2. února
Úmrtí 25. října
Narození v Coburgu